Тимки — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Тимки — деревня в Борисовском районе Минской области.

Россия 
 Тимки — деревня в Нолинском районе Кировской области.

Украина 
 Тимки — село в Оржицком районе Полтавской области.
 Тимки (Черниговская область) (:uk:Тимки (хутір)) - хутор в Черниговской области